Het judotoernooi in de klasse tot 78 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 11 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Kayla Harrison uit de Verenigde Staten.

Voor Nederland kwam Marhinde Verkerk uit in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 78